Curling is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver. Het onderdeel werd in het Vancouver Olympic/Paralympic Centre gehouden.

Programma

Kwalificatie 
Aan het olympisch curlingtoernooi namen 10 mannen- en 10 vrouwenteams deel. Naast gastland Canada kwalificeerden de negen beste teams van de wereldkampioenschappen voor mannen en vrouwen 2007, 2008 en 2009 zich voor dit toernooi.

Gekwalificeerde teams:

Mannen

Groepsfase

Tie break 
Wedstrijd op 24 februari om 14:00 plaatselijke tijd.

Halve finales 
Wedstrijden op 25 februari om 14:00 plaatselijke tijd.

Bronzen medaille 
Wedstrijd op 27 februari om 9:00 plaatselijke tijd.

Finale 
Wedstrijd op 27 februari om 15:00 plaatselijke tijd.

Vrouwen

Groepsfase

Halve finales 
Wedstrijden op 25 februari om 9:00 plaatselijke tijd.

Bronzen medaille 
Wedstrijd op 26 februari om 9:00 plaatselijke tijd.

Finale 
Wedstrijd op 26 februari om 15:00 plaatselijke tijd.

Medailleklassement 

Olympische Winterspelen 2010
Curling op de Olympische Spelen
Olympische Winterspelen